D с чертой-преобразование — интегральное преобразование, связанное с непрерывным и дискретным преобразованиями Лапласа. Прямое D с чертой-преобразование ставит в соответствие изображению непрерывной функции изображение соответствующей ей дискретной функции. Оно широко применяется в разделах теории управления, связанных c дискретными системами.

Определение 
Пусть  — изображение по Лапласу некоторой непрерывной функции , а  — изображение соответствующей дискретной функции , где T — период дискретизации, .

Введем функцию . Тогда

Можно показать, что

причем вычеты берутся по всем полюсам функции , и что

Формула для обратного D с чертой-преобразования:

Свойства 
 Линейность: 
 Умножение на : 
 Умножение на : 
 Смещение q на ±λ: 
 Умножение на q: 
 Деление на q: 
 Дифференцирование по q:

Таблица некоторых преобразований

Примечания 

Интегральные преобразования